Следвай ме може да се отнася за:
 Следвай ме - игрален филм на режисьора Дочо Боджаков

или

 Следвай ме – български уеб сериал